OEC Taipei Ladies Open 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2013 является 7-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам серии WTA 125k.

Соревнования проходили в Тайбэе — с 4 по 10 ноября 2013 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Кимико Датэ-Крумм (№ 52 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Алисон ван Эйтванк с первой попытки побеждает в финале соревнования в рамках тура ассоциации.
 Янина Викмайер уступает пятый подряд финал соревнования в рамках тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Каролин Гарсия с первой попытки побеждает в финале соревнования в туре ассоциации.
 Ярослава Шведова выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 OEC Taipei Ladies Open
 WTA 125K series

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Китай
Теннис
Ноябрь 2013 года
2013